

Geografia 
 Balog nad Ipľom – comune nella regione di Banská Bystrica, Slovacchia
 Čierny Balog – comune nella regione di Banská Bystrica, Slovacchia

Persone 
 Imre Balog – scacchista ungherese
 Lester Balog – fotografo statunitense
 Paul Balog – numismatico, archeologo e medico ungherese con cittadinanza italiana

Pagine correlate 
 Tibor Balog
 Zoltán Balog